Хирата:

 Хирата — село в Японии, находящееся в уезде Исикава префектуры Фукусима.
 Хирата, Пётр Сабуро (1913—2007) — католический прелат.
 Хирата, Хироаки (род. 1963) — японский сэйю, известный по роли Сандзи из One Piece.